Stuart Percy (né le  à Oakville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière junior avec les St. Michael's Majors de Mississauga en Ontario en 2009-2010. La saison suivante, il participe avec ce club au tournoi de la Coupe Memorial en tant qu'hôte. Il est alors nommé dans l'équipe d'étoiles de la compétition.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 ||St. Michael's Majors de Mississauga ||LHO ||52 ||3 ||15 ||18 ||40 ||16 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2010-2011 ||St. Michael's Majors de Mississauga ||LHO ||64 ||4 ||29 ||33 ||50 ||20 ||2 ||10 ||12 ||14
|-
|2011 ||St. Michael's Majors de Mississauga ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|2011-2012 || St. Michael's Majors de Mississauga ||LHO ||34 ||5 ||20 ||25 ||41 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH ||1 ||1 || 0|| 1|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Steelheads de Mississauga ||LHO ||68 || 13|| 32|| 45||44 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH ||4 ||1 || 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH || 71|| 4|| 21|| 25|| 30|| 14|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2014-2015|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 9 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Marlies de Toronto || LAH || 43 || 1 || 10 || 11 || 14 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 58 || 4 || 20 || 24 || 47 || 14 || 0 || 4 || 4 || 12
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 37 || 1 || 7 || 8 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Americans de Rochester||LAH ||67 ||7 ||27 ||34 ||34 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2018-2019 || Senators de Belleville||LAH ||41 ||2 ||17 ||19 ||32 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence ||LAH ||14 ||1 ||4 ||5 ||8 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2019-2020 || Senators de Belleville ||LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Sport Vaasa|| Liiga ||50 ||3 ||14 ||17 ||24 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2021-2022 || HC České Budějovice || Extraliga Tch. ||  || 

| 12 || 0 || 3 || 3|| 2 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles de la Coupe Memorial.

Notes et références 

Naissance en mai 1993
Naissance à Oakville (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des St. Michael's Majors de Mississauga
Joueur des Steelheads de Mississauga
Joueur des Marlies de Toronto
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du HC České Budějovice